Deutschland er det tyske navn for Tyskland.

Deutschland kan også henvise til:

 Deutschland-klassen - en klasse af krigsskibe i den tyske marine
 Deutschland (panserskib) - et krigsskib i Deutschland-klassen
 Deutschland (ubåd) - en tysk lastubåd senere indsat i militærtjeneste
 Deutschland 83 - en tv-serie med den danske titel Spionen